«Днепр-3» () — украинский футбольный клуб из города Днепропетровск, являлся фарм-клубом команды «Днепр» (Днепропетровск). В сезоне 2000/01 и 2001/02 выступал во второй лиге.

Все сезоны в независимой Украине

См. также 
 «Днепр» Днепропетровск
 «Днепр-2» Днепропетровск
 Список футбольных клубов Украины

Ссылки 
 Страница команды на сайте ФК «Днепр» 
 КЛИСФ-Наши команды

ФК «Днепр» Днепр
Днепр
Футбольные клубы Днепра